Lundsten är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 457 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lundsten
 Bengt Lundsten (född 1928), finländsk arkitekt
 Per Lundsten (1845–1910), bruksägare och riksdagspolitiker
 Ralph Lundsten (född 1936), kompositör och regissör
 Tor Lundsten (född 1978), kroppsbyggare och personlig tränare

Källor

Svenska efternamn